Розмінна монета - неоднозначний термін, який може означати близькі, але не тотожні поняття:

 неповноцінну монету, купівельна спроможність якої вище вартості металу, що міститься у ній; ці монети, як правило, виготовляються з металів, менш цінних, ніж золото чи срібло, наприклад, з нікелю або міді; у цьому сенсі іноді називається білонною або кредитною;
 невеликий грошовий знак, який служить в основному для розміну більш великих монет або банкнот і розрахунків між продавцем і покупцем з максимальною точністю; через швидку оборотність та істотне зношування розмінні монети карбуються з дешевих матеріалів.